Bonner Platz, nach der deutschen Stadt Bonn, ist der Name mehrerer Plätze in Deutschland.

 Bonner Platz, Düren
 Bonner Platz, Karlsruhe
 Bonner Platz (München) mit dem U-Bahnhof Bonner Platz.